Une allocution est un discours adressé par une personnalité publique dans des circonstances particulières. Par exemple :

 l'allocution présidentielle du 14 Juillet est une allocution prononcée par le président de la République lors de la fête nationale française ;
 Une allocution consistoriale est un discours magistériel prononcé par le pape lors d'un consistoire.